Annie Affleck (1845-1913), épouse de John Sparrow David Thompson, Premier ministre du Canada de 1892 à 1894 ;
Ben Affleck (né en 1972), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
Bruce Affleck (né en 1954), joueur canadien de hockey sur glace  ;
Casey Affleck (né en 1975), acteur américain, frère de Ben ;
Neil Affleck, réalisateur et animateur de dessin animé américain ;
Raymond Affleck (1922-1989), architecte canadien.